Die Oman Tri-Nation Series 2021/22 waren zwei Cricket-Turniere, die in Oman im ODI-Cricket ausgetragen wurden und Bestandteil der ICC Cricket World Cup League 2 2019–2023 waren. Auf Grund der COVID-19-Pandemie wurden die ursprünglich im Januar 2021 und Januar 2022 geplanten Turniere im Vorfeld des ICC T20 World Cup 2021 gebündelt. Am Drei-Nationen-Turnier, das vom 13. bis zum 20. September 2021 stattfand, traten neben dem Gastgeber Oman die Vereinigten Staaten und Nepal gegeneinander an. Beim anschließendem Drei-Nationen-Turnier, das vom 25. September bis zum 2. Oktober 2021 stattfand, spielte Oman gegen Papua-Neuguinea und Schottland. Des Weiteren bestritt in diesem Zusammenhang Papua-Neuguinea zwei ODI-Serien gegen Nepal und die Vereinigten Staaten.

Vorgeschichte 
Für alle Mannschaften war es der erste Einsatz in dieser Saison.

Austragungsorte 

Das folgende Stadion wurde für diesen Wettbewerb vorgesehen. Dabei werden die Spiele auf den beiden Trufs des Stadionkomplexes aufgeteilt.

One-Day Internationals zwischen Papua-Neuguinea und den Vereinigten Staaten

Kaderlisten 
Die Vereinigten Staaten benannten ihren Kader am 27. August.

Erstes ODI in Maskat 

Papua-Neuguinea gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Steven Taylor ausgezeichnet.

Zweites ODI in Maskat 

Papua-Neuguinea gewann den Münzwurf und entschied sich als Feldmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Jaskaran Malhotra ausgezeichnet.

One-Day Internationals zwischen Papua-Neuguinea und Nepal

Kaderlisten

Erstes ODI in Maskat 

Papua-Neuguinea gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Sandeep Lamichhane ausgezeichnet.

Zweites ODI in Maskat 

Nepal gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Sandeep Lamichhane ausgezeichnet.

Oman Tri-Nation Series 2021/22 (6. Runde)

Format 
In einer Gruppe spielt jede Mannschaft gegen jede andere zwei Mal. Für einen Sieg gibt es zwei, für ein Unentschieden oder No Result einen Punkt.

Kaderlisten 
Die Kader wurden kurz vor dem Turnier bekanntgegeben.

Spiele 
Tabelle

Spiele

Die Vereinigten Staaten gewannen den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Kushal Bhurtel ausgezeichnet.

Nepal gewann den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Jatinder Singh ausgezeichnet.

Oman gewann den Münzwurf und entschieden sich als Feldmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Mohammad Nadeem ausgezeichnet.

Die Vereinigten Staaten gewannen den Münzwurf und entschieden sich als Feldmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Steven Taylor ausgezeichnet.

Nepal gewann den Münzwurf und entschieden sich als Feldmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Karan KC ausgezeichnet.

Die Vereinigten Staaten gewannen den Münzwurf und entschieden sich als Feldmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Ayaan Khan ausgezeichnet.

Oman Tri-Nation Series 2021/22 (7. Runde)

Format 
In einer Gruppe spielt jede Mannschaft gegen jede andere zwei Mal. Für einen Sieg gibt es zwei, für ein Unentschieden oder No Result einen Punkt.

Kaderlisten 
Die Kader wurden kurz vor dem Turnier bekanntgegeben.

Spiele 
Tabelle

Spiele

Schottland gewann den Münzwurf und entschieden sich als Feldmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Matthew Cross ausgezeichnet.

Papua-Neuguinea gewann den Münzwurf und entschieden sich als Feldmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Zeeshan Maqsood ausgezeichnet.

Schottland gewann den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Richie Berrington ausgezeichnet.

Papua-Neuguinea gewann den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Michael Leask ausgezeichnet.

Papua-Neuguinea gewann den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Khawar Ali ausgezeichnet.

Schottland gewann den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Das Spiel wurde nach Regenfällen abgebrochen.

Einzelnachweise 

Internationale Cricket-Saison 2021/22
Internationales Cricket-Turnier
Cricket-Wettbewerb in Oman
Sportveranstaltung in Maskat